Böðvar o Bödvar (nórdico antiguo: Bǫðvarr), es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga. Es una combinación de dos apelativos en nórdico antiguo, bǫð (batalla) y herr (ejército o guerrero).

Puede referirse a:
Bödvar Bjarki, uno de los lugartenientes del legendario Hrólfr Kraki;
Böðvar Þorleifsson, colono vikingo en Islandia, siglo X;
Böðvar Víkingr-Kárason, colono vikingo en Islandia, siglo X;
Böðvar Þórðarson, caudillo medieval de la Mancomunidad Islandesa, siglo XIII;

Referencias 

Nombres escandinavos